Абра́мовка () — деревня, входящая в Борщевском сельсовете Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 27 км на восток от Речицы, в 23 км от Гомеля и в 7 км от железнодорожной станции Якимовка.

Транспортная система 
Рядом находится автодорога Калинковичи — Гомель.

В деревне 36 жилых домов (2004 год). Планировка состоит из прямолинейной улицы, ориентированной с юго-запада на северо-восток. Застройка двухсторонняя, деревянные дома усадебного типа.

История 
Согласно письменным источникам деревня известна с XIX века она входила в состав Телешевской волости Речицкого уезда Минской губернии. В 1876 году помещик Гуринович владел здесь 340 десятинами земли.

В 1926 году входила в состав Дятловичского района Гомельской области. В 1930 году организован колхоз. В 1959 году деревня находилась в составе колхоза «Борщевка» с центром в деревне Борщевка.

Население

Численность 
2004 год — 36 дворов, 66 жителей.

Динамика 
 1881 год — 8 дворов, 84 жителя.
 1897 год — 19 дворов, 119 жителей (согласно переписи).
 1926 год — 224 жителя.
 1959 год — 201 житель (согласно переписи).
 2004 год — 36 дворов, 66 жителей.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района